До́рди Ага́те Нурбю (; ) — норвежская кёрлингистка, чемпион мира и Европы.

Играла на позиции четвёртого. Скип своей команды.

В январе 2007 объявила о своем уходе из кёрлинга высшего уровня, но после этого принимала участие ещё в нескольких турнирах до 2011.

В 2018 введена в Международный зал славы кёрлинга Всемирной федерации кёрлинга.

Достижения 
  (показательный вид спорта): серебро (), бронза ().
 : золото (, ), серебро (, , ), бронза (, , , , , ).
 : золото (, ), серебро (, ), бронза (, , , , , ).
  (в составе команды Европы): золото (2003), серебро (2004).
 : золото (1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Члены Международного зала славы кёрлинга